Флаг муниципального образования Хо́лмское сельское поселение Абинского района Краснодарского края Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 25 декабря 2008 года решением Совета Холмского сельского поселения № 424-с и 29 июня 2009 года внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 4981.

Описание 
«Прямоугольное полотнище с соотношением ширины к длине 2:3 с воспроизведенными на нём фигурами из герба поселения, выполненными зелёными, жёлтыми и оранжевыми цветами».

Геральдическое описание герба гласит: «В зелёном поле над золотым трёххолмьем, обременённым лазурным волнистым поясом, золотое, крепостное укрепление с закрытыми деревянными воротами, башней с чёрной бойницей и с остроконечной кровлей на столбах, увенчанной вымпелом о двух косицах того же металла. По сторонам ворот — чёрные земляные валы, укреплённые золотой плетёной арматурой, на которых по два тура того же металла, между которыми видны прямо обращённые золотые с чёрными жерлами пушки».

Обоснование символики 
Флаг Холмского сельского поселения языком символов и аллегорий отражает его исторические и географические особенности.

Жёлтые холмы гласно указывают на название поселения и его центра — станицы Холмской, основанной в 1863 году. Станица Холмская была военно-административным центром, в котором располагался штаб Абинского полка и полковое правление. Гарнизоны Абинской и Холмской кордонных линий отражали нападение шапсугов (коренных жителей Прикавказья), живших по северным и южным склонам Кавказского хребта. Это символически отражено на флаге поселения изображением Абинской крепости. Абинская крепость на флаге Холмского поселения символизирует вхождение поселения в состав Абинского района.

Зелёное поле флага символизирует богатую природу, развитое сельское хозяйство Холмского поселения. Зелёный цвет — символ плодородия, надежды, здоровья.

Жёлтый цвет (золото) — символ высшей ценности, величия, великодушия, богатства. Одним из основных предприятий Холмского поселения является Холмский комбинат хлебопродуктов — одно из крупнейших предприятий переработки сельскохозяйственной продукции в Абинском районе. Жёлтый цвет на флаге поселения — символ богатого урожая, залог успешной работы комбината хлебопродуктов.

Голубой пояс символизирует реку Хабль и другие реки, протекающие по территории поселения. Голубой цвет (лазурь) — символ возвышенных устремлений, искренности, преданности, возрождения.

Примечания